Nikolai William Alexander Frederik zu Dänemark, Graf von Monpezat (* 28. August 1999 in Kopenhagen) ist der älteste Sohn von Prinz Joachim zu Dänemark und gleichzeitig ältester Enkel von Königin Margrethe II. Er steht derzeit an siebter Stelle der dänischen Thronfolge.

Leben 
Nikolai zu Dänemark wurde 1999 im Rigshospitalet in Kopenhagen geboren. Zum Zeitpunkt seiner Geburt stand er an dritter Stelle der dänischen Thronfolge, hinter seinem Onkel Frederik zu Dänemark und seinem Vater Joachim. Er ist der erste von zwei Söhnen, die während der Ehe Prinz Joachims mit Alexandra von Frederiksborg geboren wurden. Am 6. November 1999 wurde Nikolai auf Schloss Fredensborg getauft. Seine Taufpaten waren u. a. sein Onkel Frederik und Prince Edward, jüngster Sohn der britischen Königin Elisabeth II.

2005 ließen sich seine Eltern offiziell scheiden und teilten sich ab diesem Zeitpunkt das Sorgerecht für ihn und seinen Bruder Felix (* 2002). Aus der bestehenden Ehe seines Vaters mit der Französin Marie Cavallier gingen Nikolais Halbbruder Henrik (* 2009) und seine Halbschwester Athena (* 2012) hervor.

Am 30. April 2008 erhielt Nikolai den Titel Graf von Monpezat, den Geburtsnamen seines Großvaters väterlicherseits, des Prinzgemahls Henrik. Das dänische Königshaus beschloss, dass beide Söhne der Königin Margrethe II. sowie alle ihre Nachfahren und deren Ehepartner von diesem Zeitpunkt an jenen Namenszusatz tragen sollen.

Am 8. Mai 2013 fand die Konfirmation Nikolais in der Kirche des Schloss Fredensborg statt. Der Gottesdienst wurde vom ehemaligen Bischof von Kopenhagen Erik Norman Svendsen gehalten.

Nikolai besuchte zunächst von 2006 an die Krebs’ Skole in Kopenhagen. Seit 2014 war er Schüler der Herlufsholm Skole. Dort legte er 2018 seinen Abschluss ab. Darauf wurde er an der Hærens Sergeantskole in Varde angenommen, an der er eine zweijährige Ausbildung als Reserveoffizier hätte absolvieren sollen. Die Ausbildung beim Militär brach er jedoch nach nur zwei Monaten vorzeitig ab.

2018 debütierte Nikolai als Model auf der London Fashion Week 2018 für Burberry, und im gleichen Jahr modelte er in Tokio für Dior. Nach den Sommerferien 2019 fing Nikolai ein Studium in Business Administration and Service Management an der Copenhagen Business School an.

Am 28. September 2022 verfügte Königin Margrethe, dass den von ihrem jüngeren Sohn abstammenden Enkeln der Titel „Prinz/Prinzessin“ und die Anrede „Hoheit“ auf den 1. Januar 2023 entzogen wird. Dadurch soll das Königshaus auf Personen beschränkt werden, die in Vertretung des Monarchen öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Die betroffenen Königsenkel bleiben aber Mitglieder der Königsfamilie und behalten ihre eventuellen Thronfolgeansprüche. Sie sollen jedoch als Privatpersonen mit dem ihnen verbleibenden Titel „Graf von Monpezat“ und der Anrede „Exzellenz“ später auch eine wirtschaftliche Tätigkeit betreiben oder eine Anstellung annehmen können, was ihnen als repräsentierenden Mitgliedern des Königshauses und königlichen Prinzen verwehrt geblieben wäre. Allerdings soll diese Entscheidung ohne Abstimmung mit den Betroffenen und ihren Eltern erfolgt sein. Vergleichbare Reduktionen der Zugehörigkeit zum schwedischen Königshaus und zum niederländischen Königshaus hatten nicht dazu geführt, dass die betroffenen Personen nachträglich den Titel „Prinz/Prinzessin“ verloren hätten.

Prädikat und Titel 
 28. August 1999 – 29. April 2008: Seine Hoheit Prinz Nikolai zu Dänemark
 29. April 2008 – 31. Dezember 2022: Seine Hoheit Prinz Nikolai zu Dänemark, Graf von Monpezat
 seit 1. Januar 2023: Seine Exzellenz Nikolai zu Dänemark, Graf von Monpezat

Sein offizieller Titel in dänisch lautet Hans Excellence Nikolai til Danmark, Greve af Monpezat.

Vorfahren

Weblinks 
Profil auf der offiziellen Internetseite des dänischen Königshauses (englisch)

Einzelnachweise 

Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Dänemark)
Däne
Geboren 1999
Mann